Dune – album grupy Toto i zarazem ścieżka dźwiękowa do filmu Diuna w reżyserii Davida Lyncha, wydany w grudniu 1984 roku.

Lista utworów 
 Opracowano na podstawie materiału źródłowego

Twórcy 
 Opracowano na podstawie materiału źródłowego

Wszystkie utwory napisała, skomponowała i wykonała grupa Toto, z wyjątkiem "Prophecy Theme" autorstwa Briana Eno, Daniela Lanoisa i Rogera Eno. W nagraniach wzięła także udział Wiedeńska Orkiestra Symfoniczna oraz Chór Wiedeńskiej Opery Ludowej.

Producentem muzycznym wszystkich utworów była grupa Toto, z wyjątkiem "Prophecy Theme" wyprodukowanego przez Briana Eno. Producent wykonawczy: Gilbert Marouani.

Nagrania orkiestry 
 dyrygowali: Marty Paich (ojciec Davida Paicha, klawiszowca grupy Toto) i Allyn Ferguson
 adaptacja i dodatkowa muzyka: Marty Paich
 dodatkowa orkiestracja: Allyn Ferguson
 inżynieria: Oswald Gritch i Franz Pusch
 skład ekipy nagrywającej: Marty Paich, Allyn Ferguson, Tom Knox, Chris Littleton, Golda Offenheim i David Paich
 nagrywano w: Austrophon Studio (Wiedeń, Austria)

Pozostałe nagrania 
Skład grupy Toto:
 David Paich – syntezatory
 Jeff Porcaro – perkusja i instrumenty perkusyjne
 Steve Porcaro – syntezatory
 Mike Porcaro – elektryczna gitara basowa, akustyczna gitara basowa, instrumenty perkusyjne
 Steve Lukather – gitary

Dodatkowi muzycy:
 Joe Porcaro – instrumenty perkusyjne
 Emil Richards – instrumenty perkusyjne
 Robert Zimmitti – instrumenty perkusyjne

Mastering i inżynieria:
 inżynierowie: Tom Knox, Shep Lonsdale, Al Schmitt, Tom Fletcher i Geoff Workman
 dodatkowi inżynierowie : Brent Averill i Bill Jackson (Sunset Sound)
 mastering: The Mastering Lab

Studia nagrań: The Villa, Sunset Sound, The Manor

Wersja z 2007 roku 
W 2007 roku, ukazała się nowa wersja albumu, której produkcją muzyczną zajął się David Paich.

 Lista utworów

Utwory 2-4, 9, 11, 12, 14-17, 19-21 i 24 nie były wcześniej publikowane.

 Twórcy
Produkcja i miksowanie
 produkcja muzyczna: David Paich i Ford A. Thaxton
 inżynieria: Franz Pusch, Oswald Gritch
 dodatkowa inżynieria: Greg Ladanyi i Geoff Workman
 inżynieria i miksowanie oryginalnych nagrań: Tom Knox i Al Schmitt
 mastering cyfrowy: James Nelson (w Digital Outland)
 transfer cyfrowy : John Jessel
Projekt okładki
 art direction: Mark Banning

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 okładka (1984) w zasobach anglojęzycznej wersji Wikipedii
 fragment utworu "Prophecy Theme" w zasobach anglojęzycznej Wikipedii 
  (różne wydania)

Diuna
Albumy Toto
Albumy Polydor Records
Ścieżki dźwiękowe wydane w roku 1984
Ścieżki dźwiękowe do filmów